La route départementale 148, ou RD 148, est située :
 dans le département de la Vendée, elle relie Sainte-Hermine à Benet, reprenant l'ancienne RN 148, déclassée en 2006
 dans le département de la Vienne, elle relie Saint-Pierre-d'Exideuil à Pressac, reprenant l'ancienne RN 148, déclassée en 1972
 dans le département du Val-de-Marne, elle relie L'Haÿ-les-Roses à Joinville-le-Pont

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Vendée
 Routes de la Vienne
 Routes du Val-de-Marne

148